Das CAS International 2008 fand vom 4. bis 9. Juni 2008 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Aamir Atlas Khan gewann erneut das Turnier. Im Finale besiegte er Farhan Mehboob mit 11:6, 15:13, 6:11 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Islamabad